Halfweg (Beemster), een buurtschap in de gemeente Beemster in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 Halfweg (Haarlemmermeer), een dorp in de gemeente Haarlemmermeer in de Nederlandse provincie Noord-Holland